Canta (vervoermiddel), een gehandicaptenvoertuig
Canta (Iași), een wijk in de Roemeense stad Iași
Canta (plaats), een district in Peru
Canta (provincie), een provincie van Peru
Cantá, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Roraima
Agnes Canta, Nederlandse kunstenares